Mörikofer ist der Familienname folgender Personen:

 Frédéric-Robert Mörikofer (1740–1816), französischer Bankier
 Johann Georg Mörikofer (1687–1749), Schweizer Kaufmann
 Johann Kaspar Mörikofer (Graveur) (1733–1803), Schweizer Graveur und Medailleur
 Johann Kaspar Mörikofer (1799–1877), Schweizer Geistlicher und Gelehrter
 Stéphanie Mörikofer (* 1943), Schweizer Biochemikerin und Politikerin
 Walter Mörikofer (1892–1976), Schweizer Physiker